

Cinéma et télévision 
  est un film britannique réalisé par James Hill en 1961.
  est un film américain réalisé par Andy Warhol et Ronald Tavel en 1965.
 Kitchen est un film japonais réalisé par Yoshimitsu Morita en 1989.
 Kitchen (Wo ai chu fang) est un film hongkongais réalisé par Yim Ho en 1997.
 Kitchen est un téléfilm américain réalisé par Andre Degas en 2001.
 Kitchen est un court-métrage français réalisé par Alice Winocour en 2005.
 Kitchen est un téléfilm britannique réalisé par Kieron J. Walsh en 2006.
 The Kitchen est un film américain réalisé par  en 2012.
 Skate Kitchen est un film américain de Crystal Moselle, sorti en 2018.

Personnalités 
 Derwin Kitchen (1986-) est un joueur américain de basket-ball.
 Kenneth Anderson Kitchen (1932-) est un égyptologue britannique.
 Michael Kitchen (1948-) est un acteur britannique.
 Mike Kitchen (1956-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Shelley Kitchen (1979-) est une joueuse de squash néo-zélandaise.

Littérature 
 Kitchen est une nouvelle de l'auteure japonaise Banana Yoshimoto publiée en 1987 dans le recueil homonyme.

Autres 
 Freak Kitchen est un groupe de heavy metal suédois.
 Kitchen Kabaret est une attraction de Disney.
 The Kitchen est une salle de spectacle de New York.
 .